Двойное:

 Двойное — село в Новотроицком районе Херсонской области Украины.
 Двойное — крупное коренное золото-серебряное месторождение в Чаунском районе.
 Двойное — озеро в Выборгском районе Ленинградской области на Карельском перешейке.

См. также